Analógico pode representar:
 sinal analógico;
 circuito analógico;
 algo relacionado a uma analogia.

Desambiguação